Uczestnicy Dywizji I:

Najlepiej punktujący

Najlepiej atakujący

Najlepiej blokujący

Najlepiej zagrywający

Najlepiej broniący

Najlepiej rozgrywający

Najlepiej przyjmujący

Bibliografia 
 fivb.org

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2014